УВТ — аббревиатура. Может означать:

 Управление вектором тяги;
 Ударно-волновую терапию;
 Установку высшей точности;
 Управление на водном транспорте.